Пејиновић је насеље у Србији у општини Владимирци у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 203 становника.

Галерија

Демографија 
У насељу Пејиновић живи 204 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 49,0 година (45,3 код мушкараца и 52,7 код жена). У насељу има 88 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,67.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Владимирцима
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији